Richard Bradley Fisher (1948-2019), cestista statunitense
 Rick Fisher (n. 1951), ex tennista statunitense